Pimpinella sartorii är en flockblommig växtart som beskrevs av Theodor Heinrich von Heldreich. Pimpinella sartorii ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
sartorii